Punta Sur puede referirse a:

 Punta Sur, también llamada Punta Médanos en el Partido de La Costa, provincia de Buenos Aires. Es el extremo meridional del cabo San Antonio.
 Punta Sur, extremo meridional de la isla de Cozumel, México. También llamada Punta Celaráin. 
 Punta Sur, extremo meridional de la isla de San Andrés, Colombia.